Impact Campus est le journal indépendant des étudiants de l’Université Laval, à Québec au Canada.

En , l'équipe d'Impact Campus a renouvelé sa formule de parution. Le journal hebdomadaire est devenu un magazine mensuel, distribué gratuitement dans plusieurs commerces, cafés et pavillons de la Ville de Québec. Il conserve toutefois sa plateforme web sur laquelle tous les articles figurent tant ceux du magazine que ceux dédiés à l'actualité culturelle, politique, étudiante, etc. 

Impact Campus publie six numéros réguliers par année soit en octobre, novembre, décembre, février, mars et avril. Il publie également un numéro dédié à la rentrée scolaire, Université 101, en collaboration avec l'Université Laval et les deux associations étudiantes.

Mission 

Impact Campus couvre d’abord les sujets qui intéressent les étudiants, dont l’actualité universitaire, qui y occupe une grande place. Le journal se veut à la fois un lieu de débat pour la communauté universitaire et une école où il est possible de faire ses premières armes en tant que journaliste. Plusieurs anciens d’Impact Campus poursuivent aujourd’hui des carrières dans les médias professionnels québécois.

Chaque début de mois, il paraît à 4 000 copies et est distribué gratuitement sur le campus et dans la ville. Composé d’une équipe de rédaction (renouvelée à chaque année scolaire) et de journalistes, photographes et correcteurs bénévoles, il est rédigé et géré par une équipe entièrement étudiante.

Historique 

Impact Campus est fondé en janvier 1987 par cinq étudiants lavallois : Pierre Cassivi, Shirley Bishop, Michel Beaulieu, Marc Blondin et Luc Harvey.

Dans le premier numéro, Marc Blondin décrit ainsi le nouvel hebdo : « Un journal dynamique et de son temps, qui saurait répondre aux attentes des étudiants et des étudiantes, en étant plus près d’eux par son caractère jeune et la fraîcheur de son contenu. »

Impact Campus succède à plusieurs journaux étudiants de l’institution lavalloise, dont le premier remonte à 1919, Le Bérêt, qui s’éteindra en 1933. Celui-ci sera suivi par L’Hebdo-Laval (1933-1941), le Carabin (1941-1969, dans lequel a notamment écrit l’ex-premier ministre canadien Brian Mulroney) et Matricule (1971-1987), ancêtre direct du journal actuel.

En 1991, Impact Campus obtient son indépendance de l’association des étudiants de premier cycle de l’université, la CADEUL, grâce à une cotisation de 0,50 $ can qui lui est versé par chaque étudiant. Cette cotisation atteint 1,00 $ can grâce à un référendum en 2005.

Bandes dessinées 

Dès son premier numéro, Impact Campus accueille la série de bande dessinée intitulée Réflexions estudiantines de l'auteur Marc Pageau, alors étudiant à l'Université au baccalauréat en Arts visuels. Cette série avait été créée deux ans auparavant pour le journal Matricule et mettait en vedette un étudiant imaginaire, Simon Simoneau.

Impact Campus publie cette BD, à raison d'une page par numéro jusqu'à l'arrêt de la série par son auteur pour cause de fin d'études.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des journaux étudiants du Québec.

Liens externes 

  Impact Campus (site officiel) ;
  Biographie de Marc Pageau sur BD Québec ;
  Personnage Simon Simoneau sur BD Québec.

Titre de presse créé en 1987
Presse hebdomadaire au Québec
Université Laval
Presse étudiante au Québec